Haarlemsche Automobiel- en Motorwielfabriek, historisch Nederlands merk van auto's en motorfietsen
 Harmonium Art museuM, Belgische museum in Klein-Willebroek
 HAM (album), een album van de Nederlandse singer-songwriter Lucas Hamming